Helena Bertinelli – personaggio dei fumetti creato da Joey Cavalieri e Joe Staton nel 1989, pubblicato dalla DC Comics
Samuele Bertinelli – politico italiano (1976–)
Valerie Bertinelli – attrice statunitense (1960–)
 Virginio Bertinelli – politico italiano (1901–)